

Yuzuriha Nekoi

 
{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = poder de convertir a Inuki en armas, escudos o lo que necesite para su defensa o ataqueProducir un kekkai en forma de cilindro
|tipoextra1 = Arma
|listaextra1 = Inuki (Inugami:demonio lobo)
|tipoextra2 = "X" carta del tarot 
|listaextra2 = La Fuerza
}}

 es un personaje ficticio del manga X de CLAMP. 

Su nombre significa:Detención de la cuchilla del gato.

Con 14 años es el sello más joven, proviene del Templo Mitsumine que se caracteriza porque cada uno de sus miembros es un domador que posee un Inugami (un perro demonio que se encarga de la protección de su usuario porque si este llega a morir el Inugami morirá con él). Parece una chica de lo más normal, sin embargo tiene un triste pasado; cuando estaba en la escuela le catalogaron como mentirosa porque podía ver a Inuki pero los demás no; un día le dijo a su abuela que porqué había nacído con ese poder y por qué nadie era capaz de ver a Inuki, a lo que ella contestó que ella había nacido con un propósito: convertirse en uno de los dragones del cielo para pelear por el destino de la tierra. Entonces ella comprendió desde entonces se olvidó del asunto hasta que fue convocada; entonces se emocionó mucho porque anhelaba ir a Tokio tanto por el hecho de que encontraría gente que sí pudiera ver a Inuki como para probar los helados de los que siempre había escuchado, a esto último su abuela la reprendió. Ya en Tokio decidió que se enamoraría del primero que pudiera ver a Inuki y el ganador fue Kusanagi, uno de los dragones de la tierra, pero aun sabiendo que era un enemigo a ella no le importó y sus sentimientos no cambiaron a lo largo de la serie y el manga; sin embargo en el ova no lo conoce pero descubre su identidad como un enemigo; él dijo que su perro era bonito(recuerden que nadie más que las personas con poderes pueden verlo) y junto con Kamui a atacarlo.

Yuzurika se presenta como una chica alegre y tiene un temperamento parecido al de Sorata sólo que menos fastidioso; por ser tan joven los demás no pueden evitar sentir debilidad por ella, no importa si son amigos o enemigos, pero a pesar de todo es un sello poderoso.Pero cuando Inuki es muerto por uno de los Dragones de Tierra, ella se deprime profundamente, y Fuuma la enfrenta, se dispuso a conceder su deseo evidente de morir; pero su deseo verdadero es de vivir, y un nuevo inugami(que ella también llama Inuki) es nacido de su corazón.

En el anime es una de los pocos sobrevivientes Kusanagi y ella terminan juntos compartiendo la vista de una hermosa cascada cerca de la casa de Yuzuriha. En el OVA está más apegada a Kamui y muere a manos de Yuuto para protegerlo y como último deseo le pidió que protegiera el amor de todos, ya que ella nunca conoció el amor de alguien.

X